Ottenjann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Ottenjann (1886–1961), Gymnasiallehrer und Gründer des Museumsdorfs Cloppenburg
 Helmut Ottenjann (1931–2010), deutscher Volkskundler und Prähistorischer Archäologe